Willem Alberda van Ekenstein (1792-1869), vrederechter en kamerheer
 Willem Alberda van Ekenstein (1858-1937), scheikundige